Пётр Кравчик:
* Кравчик, Пётр (1947—2021) — польский футболист, тренер.
 Кравчик, Пётр (род. 1994) — польский футболист.